Gretschmann ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Gretschmann (1914–1965), deutscher Politiker (CSU) und Mitglied des Bayerischen Landtags (1958–1965)
 Hans Gretschmann (1561–1611), deutscher Meistersinger
 Martin Gretschmann, deutscher Musiker, siehe Console

Siehe auch:
 Kretschmann
 Kretzschmann